Dingle puede referirse a:

En Filipinas 
 Dingle, municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).

En Irlanda 
 Dingle (en idioma irlandés, An Daingean, «el fuerte», o Daingean Uí Chúis, «el fuerte de Cuis») es una localidad del Condado de Kerry, en la costa atlántica de la República de Irlanda.
 Península de Dingle  (), algunas veces Corkaguiney está localizada en el condado de Kerry siendo el punto  situado más al oeste de Irlanda.